{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (70001) - || 1998 XB7 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70002) - || 1998 XY9 || 7 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (70003) - || 1998 XV12 || 15 december 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70004) - || 1998 XF26 || 15 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (70005) - || 1998 XN28 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (70006) - || 1998 XZ32 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (70007) - || 1998 XX40 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (70008) - || 1998 XA53 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (70009) - || 1998 XM53 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (70010) - || 1998 XO64 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (70011) - || 1998 XQ68 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (70012) - || 1998 XC78 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (70013) - || 1998 XZ81 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (70014) - || 1998 YL3 || 17 december 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70015) - || 1998 YT5 || 19 december 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (70016) - || 1998 YJ6 || 22 december 1998 || Catalina || CSS
|-
| (70017) - || 1998 YL9 || 26 december 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (70018) - || 1998 YP9 || 25 december 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (70019) - || 1998 YE12 || 27 december 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70020) - || 1998 YR29 || 27 december 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70021) - || 1999 AB || 3 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70022) - || 1999 AF7 || 9 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70023) - || 1999 AT13 || 8 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70024) - || 1999 AB22 || 13 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70025) - || 1999 BH2 || 19 januari 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70026) - || 1999 BO3 || 20 januari 1999 || Giesing || P. Sala
|-
| (70027) - || 1999 BQ15 || 18 januari 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (70028) - || 1999 BM17 || 16 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70029) - || 1999 CB || 4 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70030) Margaretmiller || 1999 CZ1 || 7 februari 1999 || Palmer Divide || B. D. Warner
|-
| (70031) - || 1999 CF6 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70032) - || 1999 CZ13 || 13 februari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70033) - || 1999 CO20 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70034) - || 1999 CY35 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70035) - || 1999 CO47 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70036) - || 1999 CZ48 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70037) - || 1999 CX64 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70038) - || 1999 CF80 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70039) - || 1999 CL85 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70040) - || 1999 CY97 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70041) - || 1999 CY117 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70042) - || 1999 CZ122 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70043) - || 1999 CJ127 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70044) - || 1999 DD2 || 18 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70045) - || 1999 DA5 || 17 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70046) - || 1999 EN3 || 10 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70047) - || 1999 FL10 || 16 maart 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70048) - || 1999 FV39 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70049) - || 1999 GV35 || 7 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70050) - || 1999 GG44 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70051) - || 1999 GD46 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70052) - || 1999 GS60 || 15 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70053) - || 1999 HO1 || 17 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70054) - || 1999 HZ10 || 17 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70055) - || 1999 JN6 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70056) - || 1999 JJ8 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70057) - || 1999 JJ11 || 12 mei 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (70058) - || 1999 JF13 || 15 mei 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70059) - || 1999 JD21 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70060) - || 1999 JU27 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70061) - || 1999 JO29 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70062) - || 1999 JH40 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70063) - || 1999 JT43 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70064) - || 1999 JA44 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70065) - || 1999 JM44 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70066) - || 1999 JC45 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70067) - || 1999 JE46 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70068) - || 1999 JC48 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70069) - || 1999 JT49 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70070) - || 1999 JX50 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70071) - || 1999 JG51 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70072) - || 1999 JO52 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70073) - || 1999 JN54 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70074) - || 1999 JY54 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70075) - || 1999 JK56 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70076) - || 1999 JD57 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70077) - || 1999 JJ59 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70078) - || 1999 JU59 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70079) - || 1999 JE61 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70080) - || 1999 JN61 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70081) - || 1999 JX61 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70082) - || 1999 JC63 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70083) - || 1999 JA64 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70084) - || 1999 JJ65 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70085) - || 1999 JD68 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70086) - || 1999 JV69 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70087) - || 1999 JO70 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70088) - || 1999 JF72 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70089) - || 1999 JV75 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70090) - || 1999 JN76 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70091) - || 1999 JN93 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70092) - || 1999 JH105 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70093) - || 1999 JP106 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70094) - || 1999 JS106 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70095) - || 1999 JH118 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70096) - || 1999 JC120 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70097) - || 1999 JG120 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70098) - || 1999 JR120 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70099) - || 1999 JG121 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70100) - || 1999 JO121 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten